AWB se poate referi la:
 Afrikaner Weerstandsbeweging, un grup politic sud-african
 Air Waybill, un document de transport pentru un colet trimis prin poștă sau curier rapid, și numărul de identificare al acestuia
 Auto white balance, o balanță de culori la camere digitale și video
 Average White Band, o formație scoțiană de funk și R&B
 AWB (album), un album din 1974 al trupei Average White Band
 Aviation without Borders, o organizație umanitară aeronautică non-governmentală
 AWB Limited, anterior Australian Wheat Board, o companie australiană
 .awb, o extense de fișiere pentru standardul AMR-WB
 Associate Wildlife Biologist, certificatr profesională oferită de The Wildlife Society